LEB steht für:

 Lausanne–Echallens–Bercher-Bahn, eine meterspurige Eisenbahngesellschaft im Kanton Waadt, Schweiz.
 Landeselternbeirat, eine Versammlung mehrerer Elternvertreter eines Bundeslands. 
 Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in NRW
 UNDP-Code für Libanon
 Flughafen Lebanon Municipal Airport in New Hampshire, USA (IATA-Flughafencode).
 Liga Española de Baloncesto, landesweite spanische Basketballliga, unterteilt in LEB Oro (2. Liga) und LEB Plata (3. Liga)
 Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek in Flensburg, Leitstelle für den Leihverkehr des Büchereivereins Schleswig-Holstein e.V.

Leb ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Leb (1891–1965), österreichischer Radiologe und Professor
 Hans Leb (1909–1961), österreichischer Architekt und Lyriker
 Ioan-Vasile Leb (* 1953), orthodoxer Theologe
 Josef Leb (1874–1946), österreichischer Verlagsleiter, Publizist, Seelsorger
 Wolfgang Leb (* vermutlich um 1460; † um 1520), Bildhauer und Maler

LEB! oder Leb! steht für:

 LEB! oder Leb!, Lied von Die 3. Generation

Siehe auch:

 Leeb

Abkürzung